Уатепанго има више значења:

 Уатепанго (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Уатепанго (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику